Ажиновское сельское поселение — муниципальное образование в Багаевском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — хутор Ажинов.

География 
Поселение расположено в северо-восточной части района, граничит с Семикаракорским районом. В нём протекает река Подпольная.

История 
Ажиновский сельсовет появился 20 апреля 1978 за счет территории Ёлкинского сельсовета.

Административное устройство 
В состав Ажиновского сельского поселения входят:
 хутор Ажинов
 хутор Калинин
 хутор Карповка
 хутор Сараи
 посёлок Привольный

Население

См. также 
 Административное деление Ростовской области

Примечания 

Муниципальные образования Багаевского района
Сельские поселения Ростовской области